Finnország
Szent Lőrinc-templom, Lohja

 Hollandia
Szent Lőrinc-templom, Rotterdam

 Magyarország
Szent Lőrinc-templom, Acsalag
Szent Lőrinc-templom, Esztergom
Szent Lőrinc-templom, Sitke
Szent Lőrinc-templom, Zsira

 Spanyolország
Szent Lőrinc-templom, Pamplona

Lásd még
Szent Lőrinc bazilika, Firenze